Grecale – nome di un vento
Grecale – nome di un vino delle cantine Florio
 – cacciatorpediniere della Regia Marina
Grecale – fregata
Grecale – autovettura prodotta dalla Maserati